3-й Финляндский стрелковый полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии.

Старшинство — 5 ноября 1855 года.

Полковой праздник — 26 июня.

Место постоянной дислокации — г. Турку (с 1903 по 1905), г. Гельсингфорс (с 1913)

Полк - активный участник Первой мировой войны, в частности, Наступления Юго-Западного фронта 1916 г.

Командиры 

 02.02.1879 — 15.02.1885 — полковник Гарновский Петр Иосифович
 11.02.1898 — 1905 — полковник Менчуков Александр Александрович
 28.05.1909 — после 31.01.1913 — полковник Ильинский Николай Георгиевич
 06.11.1914 — 15.04.1915 — Стогов Николай Николаевич
 01.05.1915 — 11.05.1916 — полковник Ахвердов Иван Васильевич

Примечания

Ссылки 
 Русская Императорская Армия

Стрелковые полки Российской империи
Финляндские полки
Воинские части и формирования, созданные в 1855 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1916 году